Entreprise peut désigner :
 entreprise, une organisation ou une unité institutionnelle ;
 Entreprise, un label de musique indépendant parisien ;
La Coupe Entreprise, une compétition de rugby à XV annuelle entre clubs de trois pays d'Afrique.

Navires 
 Entreprise, un navire de guerre français, du tout début du .

Voir aussi